Labidiasteridae är en familj av sjöstjärnor. Labidiasteridae ingår i ordningen Forcipulatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Labidiasteridae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Labidiasteridae